

Місто:
 Красний Луч — колишня назва міста Хрустальний (Луганська область)
Села:
 Красний Луч — Донецька область, Амвросіївський район
 Красний Луч — Донецька область, Шахтарський район

 Красний Луч — колишня назва села Мамушеве (Луганська область, Слов'яносербський район)

Красний Луч — селище міського типу Бежаницького рацону, Псковська область
 Красний Луч — хутір Октябрського району, Ростовська область

Див. також 
 Червоний Промінь